Esta é uma lista de países por esperança de vida ao nascer, o número médio de anos para ser vivido por um grupo de pessoas nascidas no mesmo ano, se a mortalidade em cada idade se mantém constante no futuro. Cada entrada inclui população total, bem como os elementos masculinos e femininos. Várias entidades não soberanas também estão incluídos nesta lista. Os números refletem a qualidade dos cuidados de saúde nos países enumerados, bem como outros fatores, incluindo guerras e infecções por HIV/AIDS (VIH/SIDA em português europeu). Os números são de CIA World Factbook de 2009 e da revisão de 2006 do relatório de Perspectivas da População Mundial das Nações Unidas, para o período de 2005–2010. Apenas os países/territórios com uma população de 100 mil habitantes ou mais, em 2007, estão incluídas na lista das Nações Unidas.

A expectativa de vida (ambos os sexos, no nascimento) do mundo é 66,57 anos (64,52 anos para os homens e 68,76 anos para as mulheres) em 2009, segundo a CIA World Factbook de 2009 e 67,2 anos (65,0 anos para os homens e 69,5 anos para as mulheres) para 2005–2010 de acordo com o relatório de Perspectivas da População Mundial das Nações Unidas, para o período de 2005–2010. A expectativa de vida varia de 84,36 anos em Macau, para 31,99 anos em Essuatíni. Muitos dos países com as menores expectativas de vida, ou seja, Essuatíni, Botsuana, Lesoto, Zimbábue, África do Sul, Namíbia, Zâmbia, Malawi, República Centro Africana, Moçambique e Guiné-Bissau, estão sofrendo com elevadas taxas de infecção pelo HIV/AIDS, com taxas de incidência da população adulta entre 10 e 38,8 por cento. Observe também que em países com altas taxas de mortalidade infantil, a esperança de vida ao nascer será menor e podem não refletir a expectativa de vida de uma pessoa que sobreviveu a seu primeiro ano de vida teria.

No Brasil, a expectativa média de vida, em 2015, foi calculada como sendo de 75,5 anos, segundo o IBGE. 

Em Portugal, segundo a Organização Mundial da Saúde, a esperança média de vida à nascença se situa nos 81,1 anos, sendo 78,2 para os homens e 83,9 para as mulheres na estimativa para 2015.

Expectativa de vida por país (2012)

Lista da ONU (2005-2010) 

Em 3 de maio de 2011, o Departamento das Nações Unidas de Assuntos Econômicos e Sociais (DESA) publicou a obra Perspectivas da População Mundial, sobre a divisão populacional no mundo.. A tabela a seguir mostra a expectativa de vida ao nascer para o período de 2005 a 2010.

Lista do CIA World Factbook (estimativas para 2009)

Ver também 
 Lista de países
 Esperança de vida

Esperança de vida